Schiffauer ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Schiffauer (* 1948), deutscher Jurist
 Werner Schiffauer (* 1951), deutscher Ethnologe und Publizist